FVA peut faire référence à :
Fichier des véhicules assurés, fichier français répertoriant tous les véhicules assurés ;
Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen, une association aéronautique allemande ;
 Festival Voix d'Amériques, un festival à Montréal.